Feininger může být:
 Karl Feininger 
 Lyonel Charles Feininger
 Andreas Bernhard Lyonel Feininger
 Theodore Lux Feininger (1910–2011) 
 6653 Feininger (1991 XR1)